Чыонгша:

  — островной уезд провинции Кханьхоа во Вьетнаме, включающий в себя архипелаг Чыонгша.
 Чыонгша (архипелаг) — вьетнамское название островов Спратли.